Čelebići je lahko:
 Čelebići, Foča (Bosna in Hercegovina)
 Čelebići, Konjic (Bosna in Hercegovina)
 Čelebići, Livno (Bosna in Hercegovina)